

Persone 
 Santo Siorpaes (1832-1900) – alpinista italiano
 Pietro Siorpaes (1868-1953) – alpinista italiano
 Giovanni Siorpaes (1869-1909) – alpinista italiano
 Sergio Siorpaes (1934) – bobbista italiano
 Gildo Siorpaes (1938) – bobbista e sciatore alpino italiano
 Roberto Siorpaes (1938) – sciatore alpino italiano
 Yvonne Siorpaes, nome da coniugata di Yvonne Rüegg (1938) – sciatrice alpina svizzera naturalizzata italiana
 Roberto Siorpaes (1964) – bobbista italiano
 Wendy Siorpaes (1985) – sciatrice alpina italiana
 Matteo Siorpaes (1988) – giocatore di curling italiano

Altro 
Bob modello Siorpaes, modello di bob